Роуз Сити има више значења:
 Роуз Сити (Мичиген)
 Роуз Сити (Тексас)